Der Albmarathon (offizielle Bezeichnung seit 2007 Sparkassen Alb Marathon Schwäbisch Gmünd, zuvor Schwäbische Alb Marathon Schwäbisch Gmünd) ist ein seit 1991 jährlich im Oktober an der Schwäbischen Alb durchgeführter Ultramarathon. Der Albmarathon ist der abschließende Wertungslauf im Europacup der Ultramarathons.

Veranstaltet wird der Albmarathon von der DJK Schwäbisch Gmünd in Zusammenarbeit mit TSGV Waldstetten, TV Wißgoldingen, TSGV Rechberg, TV Straßdorf, TSV Wäschenbeuren, Deutsches Rotes Kreuz, Gemeinde Waldstetten, Gemeinde Wäschenbeuren, Stadt Schwäbisch Gmünd. Als Schirmherr fungiert der Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd.

Strecke 

Die ursprüngliche Strecke war 44 km lang, zudem beinhaltete die Veranstaltung in den Anfangsjahren einen Mountainbike-Wettbewerb. Seit 1998 wird eine 50 km lange Rundstrecke gelaufen, die über die Drei Kaiserberge führt.

Start und Ziel ist in der Altstadt von Schwäbisch Gmünd. Zunächst führt der Kurs westwärts entlang des Remstals und biegt dann nach Süden in das Beutental ab. Nach einem ersten Anstieg gelangt man zum Wäscherschloß und dann nach Wäschenbeuren. Von dort geht es auf den Gipfel des Hohenstaufen, den man nach 18 km erreicht. Auf dem Aasrücken geht es ostwärts zum Rechberg, auf dessen Gipfel man die Hälfte der Strecke und ca. 780 Höhenmeter bewältigt hat. Hier befindet sich auch das Ziel des 25-km-Laufs.

Die Ultramarathonläufer erwartet kurz danach ein weiterer steiler Anstieg auf den Stuifen. Es folgt ein Abstecher zur Reiterleskapelle mit einer Runde um das Schwarzhorn. Danach geht es über Waldstetten und Straßdorf zur Klepperlestrasse, der ehemaligen Trasse der Hohenstaufenbahn, über die man nach Gmünd zurückkehrt. 2007 wurde das Ziel von der Schwerzerallee auf den Marktplatz verlegt.

Insgesamt sind für die Ultramarathonläufer 1.070 Höhenmeter zu überwinden.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 3:07:25 h, Christian Seiler, 2013
 Frauen: 3:47:45 h, Dorothea Frey, 2010

Alte Strecke (44 km, 1991–1997)
 Männer: 2:43:10 h, Jarosław Janicki (POL), 1992
 Frauen: 3:08:38 h, Ágota Farkas (HUN), 1992

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

50 km

44 km

Entwicklung der Finisherzahlen

Weitere Wettbewerbe 
Am Rande des Albmarathons finden weitere Laufwettbewerbe statt:
 Der Gmünder Tagespost Rechberglauf über 25 km mit dem Gipfel des Rechbergs als Ziel
 Seit 2008 der Hügellauf ins Hölltal über 10 km
 Der AOK Stafettenlauf, ein 50-km-Ekiden für Freizeit- und Betriebsmannschaften
 Seit 2010 ein Wettbewerb über 18 km Walking und Nordic Walking (zuvor 30 km)
 Bambini- und Schülerjahrgangsläufe auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd

Weblinks 

 Offizielle Website
 GPS-Streckendaten der 50-km-Strecke (2009)
 Bildbericht vom Albmarathon 2009 auf teambittel.de
 Laufberichte und Meldungen vom Albmarathon auf marathon4you.de

Fußnoten 

Ultramarathon
Marathon
Sportveranstaltung in Schwäbisch Gmünd
Laufveranstaltung in Deutschland
Erstveranstaltung 1991